Altenberger Bach ist ein Gewässername:

 Altenberger Bach (Mürz), linker Zufluss vom Naßkamm der Mürz in Kapellen, Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Altenberger Bach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe bei Meddersheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Altenberger Grimmbach, linker Zufluss des Grimmbachs bei Altenberg, Stadtteilexklave Obersteinach von Ilshofen, auf der Stadtgrenze zu Wolpertshausen, beide Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg